Tionesta podría referirse a:

 Tionesta (Pensilvania)
 Tionesta (California)
 Municipio de Tionesta (condado de Forest, Pensilvania)